Un écusson peut être :
 un meuble en héraldique ;
 un écusson ou écu : élément d'architecture ;
 un écusson : cartouche plus ou moins quadrangulaire ou ogival dans l'art néolithique, pouvant présenter toute une gamme d'appendices ("rostre" sommital, "boucles" latérales, "chevelure" rayonnante, "épaulements") ;
 un écusson : élément de l'anatomie de certains insectes ;
 un morceau d’étoffe en forme d’écu cousu sur un vêtement et sur lequel apparaît une marque particulière ;
 une méthode de greffe en horticulture : greffe en écusson, écussonnage ;
 le centre historique de plusieurs villes, comme l’Écusson de Montpellier ou l’Écusson de Nîmes ;
 Écusson est une marque de cidre normand.